Buenaventura — município da Espanha, na província de Toledo
 Buenaventura (Colômbia) — cidade e município de Colômbia

Ver também
 San Buenaventura (desambiguação)
 Boaventura (desambiguação)
 Boa Ventura

Desambiguações de topônimos
Desambiguação